Okręty US Navy o nazwie USS  "Columbia":
 Pierwszy "Columbia" był 44 działową fregatą, która była budowana w Washington Navy Yard. Spalona w 1814 by nie wpadła w ręce Brytyjczyków. 
 Drugi  był 50 działową fregatą. Zwodowana w 1836, z przerwami w służbie do 1861. Spalona by uniknąć przechwycenia przez Konfederację.
 Trzeci  był przechwyconym parowcem konfederacjim, który wszedł na mieliznę w 1863.
 Czwarty  był okrętem pancerny, który został przechwycony z rąk Konfederacji w 1865 i był w służbie do czerwca tego roku.
 Piąty , później CA-16, był krążownikiem. W służbie w latach 1894-1921.
 Szósty , wcześniej "Great Northern", był transportowcem wojska. Przemianowany w 1921, w służbie do 1922.
 Siódmy  był krążownikiem lekkim. Zwodowany w 1941, w służbie do końca II wojny światowej.
 Ósmy  był zbiornikowcem. Zwrócony właścicielowi w 1984.
 Dziewiąty  jest okrętem podwodnym. Wszedł do służby w 1995.

Columbia